Карл-Эрнст Ка́рлович Кла́ус (; 11 (22) января 1796 — 12 (24) марта 1864) — русский химик, автор трудов по химии металлов платиновой группы, первооткрыватель химического элемента рутения; фармацевт; Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1861). Клаус также известен как ботаник, исследователь флоры Заволжья и Прикаспийских степей; он одним из первых применил в ботанике (в сравнительной флористике) количественные методы (1851). По происхождению — балтийский немец.

Краткая биография 
Карл Клаус родился в семье художника. Когда Карлу было четыре года, умер его отец, ещё через два года умерла его мать. В 1810 году он переехал в Санкт-Петербург и стал работать помощником в аптеке. Гимназию Клаус не закончил, но в возрасте 21 года сумел сдать экзамен на аптекаря в Петербургской медико-хирургической академии. Позднее он вспоминал, что стал самым молодым экзаменационным аптекарем в России. После этого, в 1826 году, основал собственную аптеку в Казани.

Лишь в возрасте 32 лет Клаус стал учиться в Дерптском университете; окончил он университет в 1835 году.

 Занятия ботаникой
В 1827 году Клаус участвовал в качестве помощника профессора Эдуарда Александровича Эверсмана (Эдуарда Фридриха Эверсманна) (1794—1860) в ботанических исследованиях степей между реками Уралом и Волгой. Собранные материалы Клаус использовал в изданной им позже работе «Flora der Wolgagegenden».

В 1834 году Клаус участвовал в качестве ботаника ещё в одной поездке по Заволжским степям — на этот раз сопровождая профессора химии Гёбеля. В 1837—1838 годах их совместная работа была издана в Дерпте (см. раздел Научные труды).

 Занятия химией
С 1831 года по 1837 год Клаус состоял в должности ассистента при химической лаборатории Дерптского университета. В 1837 году Клаус защитил магистерскую диссертацию, а затем, после успешного прочтения пробной лекции в Санкт-Петербургской медицинско-хирургической академии, занял должность адъюнкта по кафедре химии Казанского университета, а также возглавил химическую лабораторию. С 1839 года Клаус — экстраординарный профессор, а с 1844 года — ординарный профессор кафедры химии.

В 1840 году Клаус, получив из Санкт-Петербурга от монетного двора значительный запас платиновых руд, начал их исследования.

В 1844 году им был открыт в остатках уральской платиновой руды новый химический элемент, который он назвал рутением (от позднелатинского Ruthenia — Русь/Россия).

Более целого года трудился я над этим предметом, но наконец открыл лёгкий и верный способ добывания его в чистом состоянии. Этот новый металл, который мною был назван рутением в честь нашего Отечества, принадлежит без сомнения к телам весьма любопытным.

Клаус смог получить рутений в чистом виде, изучил его химические свойства и определил атомный вес. Именно Клаус впервые указал на сходство между триадами рутений — родий — палладий и осмий — иридий — платина. За открытие рутения Клаусу была присуждена Демидовская премия.

Известно, что Клаус довольно халатно относился к своему здоровью и нередко пробовал на вкус вещества, с которыми ему предстояло работать; в частности, крепость кислот он нередко определял, опуская палец в раствор и затем дотрагиваясь им до языка. Когда Клаус впервые получил тетраоксид осмия OsO4 (сильно токсичное вещество), он писал, что «вкус у этого соединения острый, перцеподобный…»; позже, в апреле 1845 года, Клаус отравился парами тетраоксида осмия и на две недели был вынужден прекратить работы. Известно также о сильном ожоге ротовой полости, который Клаус получил, пробуя на вкус одно из соединений открытого им рутения.

В 1852 году Клаус переехал из Казани обратно в Дерпт, заняв в Дерптском университете должность профессора фармации.

Семья 
Клаус был женат на Эрнестине Батэ, с которой был знаком с юности. Они поженились в 1821 году, вместе переехали в Казань, где у них родились три дочери.

Названы в честь Клауса 
Российский ботаник Пётр Яковлевич Корнух-Троцкий (1803—1877), возглавлявший кафедру ботаники в Казанском университете, назвал в честь Клауса род растений из семейства Капустные — .

Научные труды 
 Некоторые труды по химии
 Grundzüge der analytischen Phytochemie. — Дерпт, 1837 (магистерская диссертация).
 Beiträge zur näheren Kenntniss der Schwefelcyanmetalle. —1838.
 Химическое разложение Сергиевских минеральных вод // Учёные записки Казанского университета. — 1839 (докторская диссертация).
 Ueber das Verhalten des Camphers zu den Haloiden. —1841.
 Ueber die Gegenwart des Wasserstoffes im Schwefelcyan.
 Химические исследования остатков уральской платиновой руды и металла рутения // Учёные записки Казанского университета. — 1844.
 О способе добывания чистой платины из руд // Горный журнал. — 1844.
 Ueber den Platinrückstand // Bull. phys.-math. de l’Academie de S. P. B. — 1844, 1845.
 Entdeckung eines neuen Metalls des Ruthenium // Bull. phys.-math. de l’Academie de S. P. B. — 1845.
 Ueber die neuen Metalle, welche von prof. Osann in den Platinrückständen aufgefunden worden sind. // Bull. phys.-math. de l’Academie de S. P. B. — 1845.
 Ueber die chemischen Verhältnisse des Rutheniums, verglichen mit denen des Iridiums // Bull. phys.-math. de l’Academie de S. P. B. — 1845.
 Beiträge zur Chemie der Platinmetalle // Bull. phys.-math. de l’Academie de S. P. B. — 1847.
 Ueber eine merkwürdige Steinart des mitt. Russlands // Bull. phys.-math. de l’Academie de S. P. B. — 1852.
 Ueber das Verhalten des Iridiumchlorides zu dem Salpetersäuren Silberoxyde // Bull. phys.-math. de l’Academie de S. P. B. — 1847.
 Ueber die Einwirkungen der schwefligen Säure und des schwefligsauren Kalis auf die Chloride und Doppelverbindungen einiger Platinmetalle // Bull. phys.-math. de l’Academie de S. P. B. — 1847.
 Beiträge zur Chemie der Platininetalle. Festschrift zur jubelfeier des fünfzigjährigen Bestehens der Universität Kasan. — 1854 (Работы Клауса, посвящённые исследованиям металлов платиновой группы, которые он собрал в единое издание к пятидесятилетнему юбилею Казанского университета).
 Избранные труды по химии платиновых металлов. — М., 1954.

 Некоторые труды по ботанике
 Flora der Wolgagegenden // Beitrage Pflanzenkunde Russ. Reichen. St.-Petersb., 1851. S. 1-324.
 Reise in die Steppen des südlichen Russlands, unternommen von Dr. Fr. Göbel in Begleitung der Herren Dr. C. Claus und A. Bergman.  — Дерпт, 1837—1838.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Клаус Карл: биографии знаменитостей 
 Клаус Карл, известные казанцы 
 Великие химики. Клаус 

Выпускники Императорского Дерптского университета
Профессора Императорского Дерптского университета
Химики Российской империи
Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи
Лауреаты Демидовской премии
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Преподаватели Императорского Казанского университета
Первооткрыватели химических элементов
Члены Прусской академии наук